Il singolare del torneo di tennis Morocco Tennis Tour 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Stefano Galvani che ha battuto in finale Olivier Patience 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Stefano Galvani (Campione)
 Olivier Patience (finale)
 Gorka Fraile (quarti di finale)
 Frederico Gil (primo turno)

 David Guez (secondo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (semifinali)
 Boris Pašanski (primo turno)
 Thierry Ascione (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour 2007